Gary Anderson (né en 1939), tireur sportif américain ;
  (né en 1951), ancien ingénieur Formule 1 ;
 Gary Anderson (né en 1959), joueur sud-africain de football américain ;
  (né en 1961), joueur américain de football américain évoluant au poste de running back ;
 Gary Anderson (né en 1967), cycliste néo-zélandais ;
  (né en 1969), nageur canadien ;
 Gary Anderson (né en 1970), joueur écossais de fléchettes.

Voir aussi